Olsen-banden oder Olsen-Banden ist:

 Originaltitel einer dänischen Filmreihe von Kriminalkomödien, siehe Olsenbande
 Originaltitel deren norwegischer Neuverfilmungen, siehe Olsenbande (Norwegen)
 Originaltitel des ersten Filmes der dänischen Olsenbande, siehe Die Olsenbande
 Originaltitel des ersten Filmes der norwegischen Olsenbande, siehe Olsen-Banden
 Filmmusik bei den entsprechenden Olsenbanden-Verfilmungen, siehe Olsen-banden (Musikstück)